Родинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Родинское сельское поселение — входит в Межевской район, Костромская область
 Родинское сельское поселение — входит в Еланский район, Волгоградская область